Oldboy (2003), een Zuid-Koreaanse thriller-dramafilm uit 2003 onder regie van Chan-wook Park.
 Oldboy (2013), een Amerikaanse remake van de gelijknamige Zuid-Koreaanse thriller-dramafilm uit 2013 onder regie van Spike Lee.